Chotyniec
 Chotyniec (obwód orłowski)

Patrz też
 Rejon chotyniecki